Жиди́шино — деревня в Струго-Красненском районе Псковской области России. Входит в состав сельского поселения «Марьинская волость».

География 
Находится на северо-востоке региона, в  центральной части  района, в лесной местности около, .  

Уличная сеть не развита.

История 
Первое упоминание — 1498 год. В списках селений Хмерского погоста Шелонской пятины упоминались деревня  Жидошино. 

До прихода советской власти — имение.

В 1941—1944 гг. деревня находилась под фашистской оккупацией войсками Гитлеровской Германии.

Согласно Закону Псковской области от 28 февраля 2005 года  деревня Жидишино вошла в состав образованного муниципального образования «Марьинская волость».

Население

Инфраструктура 
В 1930–41, 1944–50 годах действовал колхоз «Жидишино», в 1950–60 годах  – бригада Жидишино колхоза «За коммунизм».

Дачи.

Транспорт 
Деревня доступна по просёлочным дорогам.

Примечания

Литература 
Жиди́шино  // Ефимов А. Н., Фёдоров А. И. Статистическо-географический словарь Струго-Красненского района Псковской области // Авт.-сост.: А. Н. Ефимов, А. И. Фёдоров. — Струги Красные, 2015. — 440 с.: ил. (с дополнениями). С. 223.
Населённые пункты Струго-Красненского района